Dimple ou Dimples peut faire référence à :

Personnalités 
 , une actrice indienne,
 , une actrice indienne,
 Dimple Kapadia, une actrice indienne,
 , personnalité politique indienne,
 , une actrice surnommée Dimples,
 , un chanteur,
 Dolly Dimples, nom de scène de .

Toponymes 
 , une communauté non incorporée du comté de Mississippi en Arkansas,
 , une communauté non incorporée du comté de Butler au Kentucky.

Films 
 , un film de 1916, avec Mary Miles Minter,
 Fossettes (Titre original : Dimples), un film de 1936, avec Shirley Temple.

Musique 
 , une chanson de John Lee Hooker.
 Dimple, une chanson sur l'album Love Yourself: Her du boys band sud-coréen BTS.
 The Dimples, un trio de choristes pour le chanteur R&B américain .

Divers 
 , un développeur et éditeur de jeux vidéo japonais fondé en .
 Haig, une marque de whisky écossais également connue sous le nom de Dimple.
 Le personnage principal de la première bande dessinée américaine .
 Un personnage de fiction dans la bande dessinée britannique  (voir ).